Wuxi Classic 2010 był nierankingowym zaproszeniowym turniejem snookerowym. Rozegrany został w dniach 3 – 6 czerwca 2010 roku w chińskim mieście Wuxi. Sponsorem turnieju była firma Rundili.

W turnieju wzięło udział 12 zawodników: 8 zaproszonych z czołowej 16. rankingu, oraz 4 zawodników z Chin, którzy otrzymali "dziką kartę".

Obrońcą tytułu był reprezentant Irlandii Północnej Mark Allen, który przegrał w półfinale z późniejszym triumfatorem turnieju, Anglikiem Shaunem Murphy 1-6.

W finale Shaun Murphy wygrał z Ding Junhuiem 9-8, podnosząc się od stanu 2-8.

W Polsce turniej ten nie był transmitowany przez żadną stację telewizyjną, ani radiową.

Nagrody 
Zwycięzca: £20 000
II miejsce: £9 000
Półfinalista: £4 000

Trzecie miejsce w grupie: £2 000
Czwarte miejsce w grupie: £1 000

Nagroda za udział w turnieju dla zaproszonych z czołowej 16. rankingu: £2 500

Najwyższy break turnieju: £1 000

Łączna pula nagród: £64 000

Przebieg turnieju

Runda 1 
Marco Fu – Liang Wenbo

Z tego pojedynku zwycięsko wyszedł Marco Fu, który pokonał Lianga Wenbo. Do regulaminowej przerwy pojedynek był wyrównany (2-2), później jednak reprezentant Hongkongu nie dał nawiązać walki Liangowi, ostatecznie zwyciężając 5-2. Podczas tego meczu, w jego pierwszej partii, padł jedyny break stupunktowy – 134 punkty. Jak się później okazało, był to najwyższy break całego turnieju.

Stephen Hendry – Xiao Guodong

W tym spotkaniu lepszy okazał się reprezentant Szkocji, który pokonał Guodonga. Na przerwę zawodnicy schodzili przy stanie remisu, lecz w drugiej części spotkania Hendry zwyciężył nad Guodongiem, wygrywając cały mecz 5-3. Najwyższy break spotkania padł w pierwszej partii: 87 punktów Stephena Hendry’ego.

Ryan Day – Yu Delu

Ryan Day pokonał chińskiego dzikokartowca Yu Delu 5-4. Walijczyk po dwóch frframe'ach przegrywał do zera. W kolejnych partiach wbił między innymi breaki 52, 62, 65 i 98 (najwyższy break meczu), dzięki czemu odniósł zwycięstwo.

Mark Selby – Tian Pengfei

Grający z dziką kartą Chińczyk Tian Pengfei sprawił sporą niespodziankę pokonując w tym meczu Anglika Marka Selby’ego 5-3 (do przerwy prowadzenie Selby’ego 3-1). Najwyższy break spotkania to 129 punktów Marka Selby’ego w trzecim frame'ie meczu.

Ćwierćfinały 
Mark Allen – Marco Fu

Pomimo prowadzenia Marco Fu 3-1, Mark Allen po powrocie z przerwy nie oddał już żadnego frame'a przeciwnikowi, zwyciężając z całym spotkaniu 5-3. Mimo przegranej, to reprezentant Hongkongu wbił najwyższego, i jednocześnie jedynego stupunktowego breaka w spotkaniu – 131 punktów w trzeciej partii meczu.

Shaun Murphy – Stephen Hendry

Mistrz świata z 2005 roku, Shaun Murphy, potrzebował zaledwie 58 minut do pokonania 5-1 Szkota Stephena Hendry’ego (wynik do przerwy 3-1). Najwyższy break meczu padł w piątej partii meczu i wyniósł 113 punktów.

Ding Junhui – Ryan Day

Obrońca tytułu Ding Junhui pewnie pokonał Ryana Daya w swoim pierwszym meczu w Wuxi Classic. Na przerwę zawodnicy schodzili przy prowadzeniu Junhuia 3-1. Później także Day nie był w stanie nawiązać równej walki z Chińczykiem przegrywając całe spotkanie 2-5. Najwyższy break spotkania: 108 punktów Ding Junhuia w pierwszym framie.

Joe Perry – Tian Pengfei

Grający z dziką kartą Tian Pengfei pokonał Joe Perry’ego 5-1. Chińczyk dał Perry’emu dojść do głosu tylko w drugiej partii spotkania, która jako jedyna padła łupem Anglika. Odzwierciedleniem zdecydowanej przewagi Pengfeia jest końcowy wynik. Najwyższy break w spotkaniu, wbity przez "dzikokartowca" padł w przedostatniej, piątej partii i wyniósł 90 punktów.

Półfinały 
Mark Allen – Shaun Murphy

Shaun Murphy, podobnie jak w poprzednim spotkaniu, również i w tym, w ekspresowym tempie odprawił z turnieju obrońcę tytułu Marka Allena wygrywając 6-1. Na regulaminową przerwę zawodnicy schodzili przy miażdżącej przewadze Murphy’ego wynoszącej 4-0. Po powrocie do stołu, Allen zdołał wygrać tylko jedną partię. Najwyższy break spotkania to 125 punktów Shauna Murphy’ego w drugim framie.

Ding Junhui – Tian Pengfei

Ding Junhui nie dał najmniejszych szans grającemu z dziką kartą Tian Pengfeiowi. 23-latek pokonał swojego chińskiego kolegę 6-0. Najwyższy break spotkania, wbity przez Junhuia padł w trzeciej partii i wyniósł 90 punktów.

Finał 
Shaun Murphy – Ding Junhui

Shaun Murphy dokonał wielkiego wyczynu powracając od stanu 2-8, ostatecznie wygrywając 9-8 finał Wuxi Classic z Ding Junhuiem. Anglik tym samym stał się trzecim zwycięzcą w trzeciej edycji tych zawodów. Najwyższy break w spotkaniu finałowym: 101 punktów Shauna Murphy’ego w siódmym framie.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
  Marco Fu 134, 131
  Mark Selby 129
  Shaun Murphy 125, 113, 101, 100
  Ding Junhui 108

Przypisy 

2010
2010 w sporcie
2010 w Chinach